Munk steht für:

 eine Bezeichnung für Murmeltiere
 Münchner Musikprojekt von Mathias Modica und Jonas Imbery

Munk ist der Familienname folgender Personen:
 Andrzej Munk (1921–1961), polnischer Regisseur und Kameramann
 Axel Munk (* 1967), deutscher Mathematiker und Statistiker
 Bettina Munk (* 1960), deutsche Künstlerin
 Britta Munk, ein Pseudonym des dänischen Autors Bengt Janus Nielsen (1921–1988)
 Casper Munk Christiansen (* 1986), dänischer Volleyballspieler
 Danny de Munk (* 1970), niederländischer Schauspieler und Sänger
 Eduard Munk (1803–1871), deutscher klassischer Philologe
 Esra Munk (1867–1940), deutscher Rabbiner, Vater von Michael Munk
 Eugenie Breithut-Munk (1867–1915), österreichische Malerin und Grafikerin
 Ferdinand Munk (* 1961), deutscher Unternehmer und Kommunalpolitiker
 Franz Munk (1900–1964), deutscher Farbchemiker

 Herbert Munk (1875–1953), deutscher Philatelist und Autor
 Hermann Munk (1839–1912), deutscher Physiologe
 Immanuel Munk (1852–1903), deutscher Physiologe
 Iver Munk († 1539), letzter römisch-katholischer Bischof von Ribe
 Jens Munk (1579–1628), dänischer Seefahrer und Entdecker
 Jørgen Munk Plum (1925–2011), dänischer Leichtathlet und Tierarzt
 Jesper Munk (* 1992), deutscher Bluesmusiker
 József Munk (1890–1942), ungarischer Schwimmer
 Kaj Munk (eigentlich Kaj Harald Leininger Petersen, 1898–1944), dänischer Pastor, Poet, Gegner Hitlers und Märtyrer
 Karl-Heinz Munk (* 1939), deutscher Skispringer
 Kirsten Munk (1598–1658), Ehefrau des dänischen Königs Christian IV. und Gräfin von Schleswig-Holstein
 Lise Overgaard Munk (* 1989), dänische Fußballspielerin
 Marie Munk (1885–1978), deutsch-US-amerikanische Juristin
 Max Michael Munk (1890–1986), deutsch-amerikanischer Aeronautiker
 Michael Munk (1905–1984), Rabbiner, Aktivist für die Rechte religiöser Minderheiten und Schuldirektor
 Paneeraq Siegstad Munk (* 1977), grönländische evangelisch-lutherische Geistliche
 Peder Munk (1534–1623), dänischer Admiral
 Peter Munk, Pseudonym von Hans Sahl (1902–1993), deutscher Kritiker
 Peter Munk, Pseudonym von Walter Levy (1914–nach 1947), deutscher Schriftsteller
 Peter Munk (Unternehmer) (1927–2018), kanadischer Unternehmer (Barrick Gold)
 Rebecca Munk Mortensen (* 2005), dänische Tennisspielerin
 Salomon Munk (1805–1867), deutscher Orientalist
 Sigvard Munk (1891–1983), dänischer Politiker
 Stephanie Munk (* 1976), deutsche Juristin
 Walter Munk (1917–2019), US-amerikanischer Ozeanograph und Geophysiker
 William Munk (1816–1898), britischer Arzt und Biograf

Siehe auch:
 Munck